Момо (кириллица):
  («Момо, или Удивительная История о Грабителях Времени и о Девочке, вернувшей людям украденное время») — фантастический роман немецкого писателя Михаэля Энде, написанный в 1973 г.
 Момо (департамент) — департамент в Северо-Западном регионе Камеруна.
 Момо (блюдо) — блюдо из теста с начинкой.
 Момо (коммуна) — коммуна в регионе Пьемонт, Италия.
 Момо (челлендж) — популярный смертельный челлендж 2018 года.

Персоналии 
 Момо (Тонга) — 10-й по счету туи-тонга, вождь и жрец Тонганской империи.
 Момо (Херонимо Фигероа Кабрера; род. 1982) — испанский футболист, полузащитник клуба «Лас-Пальмас».
 Момо (Сиссоко, Мохаммед; род. 1985) — франко-малийский футболист.
 Момо (Цугунага, Момоко; род. 1992) — японская певица J-pop и актриса.
 Момо, Джозеф Сайду (1937—2003) — государственный и военный деятель Сьерра-Леоне, президент в 1985—1992 годах.
 Момо, Хираи (род. 1996) — японская певица и танцовщица, участница южнокорейской гёрл-групы Twice.

Другое 
 Эскадренные миноносцы типа «Момо» — тип японских эскадренных миноносцев.
 Король Момо — образ короля карнавала в некоторых странах Латинской Америки.

См. также 
 Мом (значения)

Momo (латиница)
 MOMO (ракета) — геофизическая ракета японской компании Interstellar Technologies.
 MOMO — итальянская компания дизайна.
 MoMo